Benoît Brunet peut désigner :
 Benoît Brunet (1968-), joueur professionnel de hockey sur glace québécois ;
 Benoît Brunet (1991-), rameur français.